Futbolo klubas Šilas ali na kratko Šilas je litovski nogometni klub iz mesta Kazlų Rūda. Ustanovljen je bil leta 1940.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (1x): 2016

Uvrstitve

Znameniti igralci 
  Ričardas Beniušis

Viri in opombe

Zunanje povezave
 Facebook
 Soccerway
 Sofascore
 Transfermarkt
 Globalsportsarchive
 lietuvosfutbolas.lt

Šilas